Osiier ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Osiier (1890–1962), dänische Fechterin
 Ivan Osiier (1888–1965), dänischer Fechter